Równanie Bernoulliego – w fizyce
 Prawo Bernoulliego – w matematyce